Нефеш (; ; мн. ч. нефешот или нефашот) — слово еврейского происхождения. Может обозначать:

 Нефеш — библейское именование души — одно из трёх именований и самое частое; другие — руах и .
 Нефеш (памятник) — у семитов могильное сооружение в форме шатра.
 «Нефеш бе-Нефеш» — организация, содействующая репатриации в Израиль.

См. также 
 Пикуах нефеш («спасение души»)
 Тиккун нефеш («исправление души»)
 Гилгул ха-нефашот («переселение душ»)

Примечания